Brückenstraße 4 steht für folgende Bauwerke:

 Brückenstraße 4 (Görlitz), Landkreis Görlitz, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Brückenstraße 4 (Grimma), Landkreis Leipzig, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Grimma (A–La)
 Brückenstraße 4 (Hamm), Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Hamm
 Brückenstraße 4 (Marktredwitz), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Marktredwitz #Lorenzreuth
 Brückenstraße 4 in Mühlheim am Main, Landkreis Offenbach, Hessen, siehe Ehemalige Brückenmühle

Siehe auch:
 Brückenstraße